Chrostowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Chrostowo, village de la voïvodie de Mazovie
 Chrostowo, village de la voïvodie de Podlachie

Voir aussi